Broadway Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Broadway Avenue Historic District (Detroit, Michigan), NRHP-ID: 04000656
 Broadway Avenue Historic District (Cleveland, Ohio), NRHP-ID: 88001860